Miejscowości w USA:
 Rhame – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
Gminy w USA:
 Rhame (ang. Rhame Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman